Osoby:
 Allan Clarke – angielski piłkarz
 Arthur C. Clarke – angielski prozaik, pisarz
 Emilia Clarke – brytyjska aktorka
 Helen Clarke – nowozelandzka hokeistka na trawie
 Jason Clarke – australijski aktor
 Jeremiah Clarke – kompozytor angielski
 Julia Clarke – amerykańska ornitolog i paleontolog
 Richard Clarke – duchowny anglikański
 Ron Clarke – australijski długodystansowiec
 Susanna Clarke – brytyjska pisarka
 Vincent Clarke – angielski muzyk
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Clarke (ang. Clarke County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Clarke (ang. Clarke County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Clarke (ang. Clarke County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Clarke (ang. Clarke County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Clarke (ang. Clarke County) – w stanie Wirginia

Inne 
 wyspa Clarke (ang. Clarke Island) – wyspa w Australii w stanie Tasmania
 prawa Clarke’a – trzy prawa dotyczące technologii

Zobacz też 
 Clark, Clarksville, Clarksburg, Clarkstown